En Pologne, Żale peut désigner  :

 Żale, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Żale, village de la voïvodie de Podlachie.